Osoby o tym nazwisku:
 Wojciech Tygielski – polski historyk
 Zdzisław Tygielski – polski aktor, śpiewak operetkowy, musicalowy